Cruz — símbolo mormente relacionado ao cristianismo
 Cruz ou Obelisco (tipografia) ou adaga — sinal tipográfico

Topônimos 
Cruz (Ceará) — município
La Cruz (Chile) — comuna
La Cruz (Colômbia) — município
La Cruz (distrito)
Cruz (Vila Nova de Famalicão) — freguesia
Celas (Coimbra) ou Cruz de Celas — bairro de Coimbra
Cruz do Soito (Penacova) — aldeia

Música 
Cruz (canção) — música do álbum Pra Tocar no Manto, da banda "Trazendo a Arca"

Desambiguações de religião
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música